Nukata (jap. ) bezeichnet:
 Nukata-ken, eine ehemalige Präfektur (ken) Japans 1871–1872, siehe Präfektur Nukata (heute: Aichi)
 Nukata-gun, einen Landkreis (gun) der Provinz Mikawa/Präfektur Nukata/Präfektur Aichi
 Nukata-chō, eine ehemalige Stadt (chō) in diesem Landkreis 1956–2006, siehe Nukata (Aichi)  (heute: Okazaki)
 Nukata no Ōkimi (um 630–690), japanische Dichterin

Siehe auch: Nukada